Кумдыколь (, бывшее Новоникольск) — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новоникольского сельского округа. Код КАТО — 116453200.

География 
Село расположено в северной части района близ озера Кундызколь, в 27 км на север от центра района села Балкашино, в 4 км на север от центра сельского округа села Новоникольское.

Улицы 

 ул. Абаскалова,
 ул. Акана Сере,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Достык,
 ул. Кабылкаса Шарубаева,
 ул. Набережная

Ближайшие населённые пункты 

 село Мысок в 3 км на юго-западе,
 село Новоникольское в 4 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 452 человек (из них русских 67%, казахов 26%).

В 1999 году население села составляло 409 человек (207 мужчин и 202 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 274 человека (137 мужчин и 137 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района
Переименованные населённые пункты Казахстана